Charles Winckler (1867-1932), sportif (tir à la corde) ;
 Georges Winckler (1894-1936),  aviateur français ;
 Gustav Winckler (1925-1979), chanteur, compositeur, et musicien danois ;
 Henner Winckler (1969-), réalisateur allemand ;
 Hugo Winckler (1863-1913), archéologue et historien allemand ;
 Johann Heinrich Winckler (1703-1770), érudit allemand  ;
 Martin Winckler (1955-), médecin et romancier français ;
 Monique Winckler (1922-), peintre française

 Personnage de fiction
 Gaspard Winckler, personnage de fiction dans les livres de Georges Perec.

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme danois